Il toponimo Virac può riferirsi a diverse località:

Virac, comune della Francia nel dipartimento del Tarn
Virac, municipalità delle Filippine capoluogo della Provincia di Catanduanes